Коррадо — итальянское мужское имя, а также фамилия, аналогичные германскому Конрад.

Известные носители:

Имя 
 Фаби, Коррадо
 Роллеро, Коррадо
 Романо, Коррадо
 Джини, Коррадо (; 23 мая 1884, Мотта-ди-Ливенца — 13 марта 1965, Рим) — итальянский статистик, социолог, демограф и экономист
 Даклон, Коррадо Мария
 Коррадо Каттани — главный персонаж телесериала Спрут.

Фамилия 
 Коррадо, Габриэль (род. 1960) — аргентинский телевизионный актёр.
 Коррадо, Джино (1893—1982) — итальянский киноактёр.
 Коррадо, Фрэнк (род. 1993) — канадский хоккеист, защитник.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки